Malícia (filme de 1973), com Laura Antonelli
Malice, com Nicole Kidman e Alec Baldwin, exibido no Brasil como Malícia

Desambiguação